Monocentris är ett släkte av fiskar. Monocentris ingår i familjen Monocentridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Monocentris